Hocher ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Paul Hocher (1616–1683), österreichischer Jurist und Staatsmann
 Rainer J. Hocher (1948–2012), deutscher Lyriker und Schriftsteller